Мисс Вселенная 1984 () — 33-й ежегодный конкурс красоты, проводился 9 июля 1984 года в James L. Knight Convention Center, Майами, США. За победу на нём соревновалась 81 претендентка. Победительницей стала представительница Швеции, 21-летняя девушка Ивонн Ридинг.

Выбор города

Результаты

Места

Полуфинальные оценки 

 Победительница
 1-я Вице-мисс
 2-я Вице-мисс 
 3-я Вице-мисс
 4-я Вице-мисс
 Топ-10 Полуфиналистки
(#)  Ранг в каждом туре конкурса

Специальные награды

Топ

Топ-10 
ФРГ
США
Таиланд
Швеция
Голландия
Гватемала
Филиппины
ЮАР
Венесуэла
Колумбия

Топ-5 
Филиппины
Швеция
ЮАР
Венесуэла
Колумбия

Участницы 

 — Leila Adar
 — Jacqueline van Putten
 — Donna Rudrum
 — Michaela Nussbaumer
 — Lisa Worme
 — Brigitte Antonia Muyshondt
 — Lisa Patricia Ramirez
 — Rhonda Wilkinson
 — Lourdes Aponte
 — Ana Elisa da Cruz
 — Donna Patricia Frett
 — Cynthia Kereluk
 — Thora Anne Crighton
 — Carol Bahnke Muñoz
 — Susana Caldas Lemaitre
 — Margaret Brown
 — Silvia Portilla
 — Susanne Marie Verbrugge
 — Zsa Zsa Melodias
 — Catarina Clausen
 — Sumaya Heinsen
 — Leonor Gonzenbach
 — Ana Lorena Samagoa
 — Louise Gray
 — Anna Liisa Tilus
 — Martine Robine
 — Rose Nicole Lony
 — Mirabel Carayol
 — Brigitte Berx
 — Jessica Palao
 — Peggy Dogani
 — Martine Seremes
 — Eleanor Benavente
 — Ilma Julieta Urrutia Chang
 — Nancy Neede — Myrtice Elitha Hyde — Mina Godenzi — Berglind Johansson — Juhi Chawla — Patricia Nolan — Sapir Koffmann — Raffaella Baracchi — Mayumi Niiyama — Lim Mi Sook — Sausan El Sayed — Romy Bayeri — Latifah Abdul Hamid — Marisa Sammut — Danielle Clery — Elizabeth Broden — Petra Harley Peters — Tania Clague — Porsche Salas — Ingrid Marie Martens — Cilinia Prada Acosta — Patricia Mirisa — Elena Ortiz — Fiorella Ferrari — Maria Desiree Ereso Verdadero — Joanna Karska — Maria de Fatima Jardim — Sandra Beauchamp — Marie Lise Gigan — May Monaghan — Violet Lee Hui Min — Letitia Snyman — Garbiñe Abasolo — Yvonne Ryding — Silvia Anna Afolter — Savinee Pakaranang — Gina Marie Tardieu — Gurcin Ulker — Deborah Lindsey — Yissa Pronzatti — Mai Shanley — Patricia Graham — Carmen María Montiel — Jane Anne Riley — Lena Slade — Kresinja Borojevic — Lokange Lwali

 Примечание 

 Отказались  — Памела Луис Паркер — Нилмини Иддамаигода, находилась в депрессии и тосковала по дому.'''

Вернулись

Предварительные результаты в купальниках

Примечание

См. также 
 Мисс Мира 1984
 Мисс Интернешнл 1984

Ссылки 
Мисс Вселенная 1984
Beauty pageants Worldwide 
Jimmy's Pageant Page

Мисс Вселенная
1984 год во Флориде
События 9 июля
Июль 1984 года
Культура Майами